Cette page présente les résultats détaillés des épreuves de judo aux Jeux olympiques d'été de 2008.

Femmes

Moins de 48 kg, poids super-légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 52 kg, poids mi-légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 57 kg, poids légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 63 kg, poids mi-moyens 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 70 kg, poids moyens 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 78 kg, poids mi-lourds 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Plus de 78 kg, poids lourds 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Hommes

Moins de 60 kg, poids super-légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal 

Un tour préliminaire est organisé pour limiter à 32 le nombre de judokas inscrits dans le tableau principal. Ce tour préliminaire oppose le Brésilien Denilson Lourenco à l'Ukrainien Maksym Korotun (victoire du premier 1001 à 0001).

Tableau de repêchages

Moins de 66 kg, poids mi-légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal 

Un tour préliminaire est organisé pour limiter à 32 le nombre de judokas inscrits dans le tableau principal. Il oppose le Chinois Wu Ritubilige au Hongrois Miklos Ungvari (victoire du second 0011 à 0001).

Tableau de repêchages

Moins de 73 kg, poids légers 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Moins de 81 kg, poids mi-moyens 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal 

Un tour préliminaire est organisé pour limiter à 32 le nombre de judokas inscrits dans le tableau principal. Deux combats sont disputés : le Togolais Sasha Dananyoh contre le Tadjik Sherali Bozorov (victoire du premier 0011 à 0010), le Géorgien Saba Gavashelishvili contre le Portugais João Neto (victoire du second 1010 à 0000).

Tableau de repêchages

Moins de 90 kg, poids moyens 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages 

¹ : décision arbitrale après le golden score

Moins de 100 kg, poids mi-lourds 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal

Tableau de repêchages

Plus de 100 kg, poids lourds 

Le tournoi est disputé le .

Tableau principal 

Un tour préliminaire est organisé pour limiter à 32 le nombre de judokas inscrits dans le tableau principal. Deux combats sont disputés : le Biélorusse Yury Rybak contre le Slovène Matjaz Ceraj (victoire du premier), le Haïtien Joël Brutus contre le Sud-Coréen Kim Sung-Bum (victoire du second).

Tableau de repêchages

Références 
  Site officiel des Jeux olympiques d'été de 2008
  Site officiel de la Fédération internationale de judo pour le rendez-vous olympique de Pékin

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2008